Die Montreux Ladies Open 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Montreux. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 4. bis 9. September 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Montreux